Alberto Ángel Zanchetta – presbitero cattolico argentino
 Andrea Zanchetta – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Gustavo Oscar Zanchetta – vescovo cattolico argentino
 Luigi Zanchetta – ciclista su strada italiano
 Márcio Zanchetta – giocatore di calcio a 5 brasiliano